George Joseph Stigler
Stigler (Oklahoma)

Desambiguação